Дзевалтовский — фамилия; имеет женскую форму Дзевалтовская.
 Дзевалтовский, Александр Игнатьевич (1952—2015) — советский и российский тренер по фехтованию, заслуженный тренер России, судья республиканской категории.
 Дзевалтовский, Игнатий Леонович (1888—1935) — польский революционер, участник Октябрьской революции.
 Дзевалтовский-Гинтовт, Александр Казимир (1821—1889) — российский католический епископ, восьмой архиепископ Могилёвский.